Cuassesi – abitanti di Cuasso al Monte
Cuassesi – abitanti di Cuasso al Piano